Vozar ist der Familienname folgender Personen:

 Alexandra Lettgen, geb. Vozar (* 1970), deutsche Eishockeyspielerin, Tochter von Ferenc Vozar 
 Ferenc Vozar (1945–1999), deutscher Eishockeyspieler ungarischer Herkunft
 Patrick Vozar (* 1974), deutscher Eishockeyspieler, Sohn von Ferenc Vozar
 Robert Vozar (* 1972), deutscher Eishockeyspieler, Sohn von Ferenc Vozar
 Tibor Vozar (* 1943), deutscher Eishockeyspieler, Bruder von Ferenc Vozar